Государственный флаг Исламской Республики Иран () — официальный государственный символ Исламской Республики Иран; один из главных государственных символов Ирана, наряду с Государственной эмблемой Исламской Республики Иран и Государственным гимном Исламской Республики Иран. Утверждён Главой ИРИ 29 июля 1980 года.

Описание 
Флаг Ирана отражает изменения, через которые прошёл Иран с начала Исламской революции и состоит из трёх равных горизонтальных полос: зелёной, белой и красной. Зелёный цвет олицетворяет плодородие, порядок и радость, белый — мир, красный — мужество и пролитую на войне кровь.

Эти цвета существовали на иранском флаге с начала XX века, их использовали также шахи. В центре, однако, был изображён лев с мечом, символ древней Персии.

После Исламской революции лев был заменён каллиграфической версией слова Аллах.
Она состоит из четырёх полумесяцев и меча посередине.
Этот узор законодательно описывается как построение с помощью циркуля и линейки.
Вдобавок в зелёную и красную полосу 22 раза вписаны слова: «Аллах акбар» (Бог велик). Это намёк на Исламскую революцию, состоявшуюся 22-го дня 11-го месяца (22 бахмана) по иранскому календарю.

Композиция цветов флага соответствует цветам на флаге Таджикистана, что обусловлено этнической, культурной и языковой близостью двух народов.

Иранцы часто называют свой флаг просто «parcham-e se rang» («триколор»).

Государственный флаг ИРИ разработан художником Хамидом Надими и утверждён аятоллой Хомейни 29 июля 1980 года.

История флага Ирана 

В современном персидском языке понятия «флаг» и «знамя» обозначаются терминами «парчам» и «деравш» соответственно. «Парчам» происходит от  — «подвеска; бунчук из конских или бычьих хвостов, подвешенный под перекрестие копья или навершия стяга».

«Деравш» через  восходит к , эквивалентному древнеиндийскому «drapsá-». От древнеиранского «*drafša-» также происходят ,  [arδašf / ərδəšf] и бактрийское «λraφo».

Самое ранее упоминание об использовании знамён древними ариями сохранилось в «Авесте». Так, например, в первой главе «Видевдата» Бактрия характеризуется как «прекрасная, с высоко поднятыми знамёнами» — «Baxδim sriram ərəδβō.drafša-». Кроме того, в «Авесте» несколько раз упоминаются «развевающиеся на ветру „бычьи знамёна“» — «gaoš drafša-», а также «знамёна врагов ариев — иранцев». Некоторые исследователи предполагают, что упомянутые в «Авесте» знамёна близки к известным «кавианским стягам» более позднего времени или к древнеримским «вексиллумам» — древкам с четырёхугольным красным полотнищем, подвешенным к поперечной перекладине наподобие современной церковной хоругви.

Предыстория 
Самым старым флагом, найденным в Иране, является Шехдадский стандарт бронзового века, найденный в Шехдаде, провинция Керман, датируемый примерно 2400 годом до н.э., изготовленный из бронзы. На ней изображены сидящие мужчина и коленопреклоненная женщина лицом друг к другу, а между ними — звезда. Эту иконографию можно найти и в других произведениях искусства бронзового века в этом районе.

Деравш Кавияни 
Наиболее известным в истории Ирана «кавианским стягом» является «Деравш Кавиани».

По древней легенде, не вошедшей в «Авесту», но приведённой в «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси, «Деравш Кавиани» появился в ходе восстания иранцев под предводительством кузнеца Каве против иноземного узурпатора Заххака. Каве прикрепил свой кожаный кузнечный фартук к древку копья и под таким знаменем привел повстанцев к Фаридуну, законному наследнику царей из рода Пишдадидов — первой династии мифических царей Ирана. Фаридун счел знамя Каве знамением блага, украсил полотнище золотой четырёхлучевой звездой, драгоценными камнями и лентами красного, жёлтого и фиолетового цветов и назвал «Деравш Кавиани». Четырёхлучевая звезда дала стягу Фаридуна другое название — «Ахтар-и Кавиан» (Кавиева звезда).

Согласно преданию, Фаридун поделил мир между тремя своими сыновьями. Старшему Салму достался запад ойкумены (согласно другой традиции, крайний Восток — Китай), младшему Эраджу — Иран, а Туру, среднему сыну царя — северные земли, которые стали именоваться Тураном. Тур вместе с Салмом предательски убили Эраджа, заманив его в Туран. Фаридун, узнав о гибели любимого сына, не простил Тура и повелел вырыть грандиозный ров на границе между Ираном и Тураном, который превратился в реку Амударью. В наиболее распространённой версии иранского эпоса, зафиксированной в поэме Фирдоуси, туранцы, потомки Тура, изображены извечными антагонистами царей Иранского нагорья.

После раздела государства Фаридуна на три царства у каждого из них появилась своя символика: символом Ирана стало Солнце, символом Турана — Полумесяц:

«Деравш Кавиани» стал знаменем потомков Эраджа — Кеянидов — второй династии мифических царей Ирана, а впоследствии — государственным флагом Ирана при династиях Аршакидов (250 до н. э. — 224 год) и Сасанидов (224 год — 651 год).

Ахеменидская империя 

Традиция использования авестийских «кавианских стягов» была продолжена в Ахеменидской империи (558—330 до н. э.). Штандарт Ахеменидов упоминается Ксенофонтом в «Анабасисе» (I, X) и «Киропедии» (VII, 1, 4) как «золотой орёл, поднятый на длинное копье». Изображения ахеменидских штандартов сохранились на настенных росписях дворца Ападана в Персеполе. При раскопках в столице Ахеменидов археологами был обнаружен штандарт с изображением золотого орла с распростёртыми крыльями, держащего в каждой лапе по одному золотому венцу. Штандарт был красного цвета и по периметру имел кайму из красно-бело-зелёных треугольников.

Найденный штандарт экспонируется в Иранском национальном историко-археологическом музее «Музей Иран Бастан» под № 2436.

Символическая роль золота как солнечного металла, в то время как серебро соотносится с Луной, отчётливо прослеживается в древнеиранской культуре. Символика металлов была связана с делением общества у всех иранских народов на три сословия — воинов, жрецов и свободных общинников — земледельцев и скотоводов. По этой схеме царскому, или воинскому сословию (поскольку царь — обязательно воин и происходит из воинского сословия) соответствовали золото и красный цвет, а жреческому — серебро и белый цвет. Сословию свободных общинников первоначально соответствовал голубой, а впоследствии — зелёный цвет.

Символика цветов флага Ирана уходит корнями в глубокую древность. Согласно Авесте, полноправное свободное население древнеиранского общества делилось на три сословия, каждое из которых ассоциировалось с определённым цветом:

 военная знать () — красный цвет — символ воинской доблести и самопожертвования во имя высоких идеалов, поэтому считается самым почитаемым и благородным;
 духовенство () — белый цвет — символизирует духовность, моральную чистоту и святость;
 свободные общинники (сословие скотоводов-земледельцев) () — зелёный цвет — символизирует природу, молодость и процветание.

По сей день у ираноязычных народов Памира красный цвет символизирует счастье, благополучие и радость, белый — чистоту и ясность, зелёный цвет — молодость и процветание.

Династия Аршакидов 

Парфянская династия Аршакидов (250 до н. э. — 224 год), освободившая Иран от греко-македонской династии Селевкидов, с самого начала провозглашает связь своего рода с легендарными царями — авестийскими героями — о чём свидетельствует имя их божественного предка — Кави Аршана. Арриан упоминает также о том, что парфяне возводили свой род к ахеменидскому царю Артаксерксу II. Эта идея представить себя законными преемниками славных царей древности возникла, вероятно, ещё в начале I в. до н. э. (или ранее). Так, например, в парфянских документах, найденных в Нисе, упоминается виноградник Artaxšahrakān, который, по мнению издателей документов, «назван, вероятно, в честь легендарного предка Аршакидов Артаксеркса II».

Штандарт Аршакидов представлял собой квадратное полотнище из кожи, на котором была изображена четырёхлучевая звезда, прикреплённое на древке копья. Древко штандарта венчала фигура золотого орла с распростёртыми крыльями, держащего в каждой лапе по одному золотому шару. Золотой орёл, очевидно, заимствован из штандарта Ахеменидов, — остальное — из «Дирафши Кавияни».

При Аршакидах парфянская армия использовала различные знамёна, в том числе шёлковые «драконообразные знамёна». По данным Шахнаме, личным знаменем парфянских царей было полотнище с изображением Солнца. Государственным флагом Ирана был имперский штандарт «Дирафши Кавияни».

Сасанидская империя 

Сменившая Аршакидов персидская династия Сасанидов (224 год — 651 год) также возводила свой род к ахеменидским царям. Связь сасанидских монархов с Ахеменидами упоминается уже в первом варианте «Книги о деяниях Арташира Папакана», который восходит к IV в.: здесь отражена идея родственных связей основателя династии Сасана, с одной стороны с потомками Дария, с другой — с древними правителями Парса. В дальнейшем, в V в., сасанидские шаханшахи простирают свою генеалогию к авестийским «кавиям», включая, таким образом, в свой династический цикл и династию Кайянидов.

«Дирафши Кавияни» в эпоху Сасанидов представлял собой четырёхугольное полотнище с четырёхлучевой звездой на древке, увенчанном позолоченным изображением орла с распростёртыми крыльями, держащим в каждой лапе по одному золотому шару.

Примечания

Использованные источники 
 Гафуров Б. Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история / Институт востоковедения АН СССР. — М.: Наука, 1972.
 Bahar, Mehrdad. Pizhuhishi dar asatir-i Iran (Para-i nukhust va para-i duyum). Tehran: Agah, 1375 [1996]. ISBN 964-416-045-2.
 Зоолишоева Ш. Ф. Символика цвета в шугнано-рушанской национальной одежде // Языки и этнография «Крыши мира». — СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2005. — 112 с. — 
 Hasandust, Mohammad. An etymological dictionary of Persian language. Tehran: Iranian Academy of Persian language and literature, 2004. ISBN 964-7531-28-1. Vol. I, p. 258
 Советова О. С., Мухарева А. Н. Об использовании знамён в военном деле средневековых кочевников (по изобразительным источникам) // Археология Южной Сибири. Вып. 23. (Сб. к 60-летию В. В. Боброва) Кемерово: 2005.
 Horn, Etymologie, no. 553; AirWb., col. 771
 Gharib B. Sogdian Dictionary (Sogdian-Persian-English). — Tehran: Farhangan Publications, 1995. ISBN 964-5558-06-9
 Schmitt, Rüdiger. Compendium Linguarum Iranicarum, 1989. перевод на персидский язык под ред. Хасана Резаи-Багбиди. — Тегеран: «Какнус», 1382 г. / 2004 г. ISBN 964-311-403-1
 Видевдад, 1.7
 Ясна, 10.14
 Ясна, 57.25; Яшт 1.11, 4.3, 8.56
 Литвинский Б. А. (ред.), Ранов В. А. История таджикского народа. Т. 1 — Древнейшая и древняя история. АН РТ, Душанбе, 1998.
 Khaleghi-Motlagh, Djalal. DERAFŠ-E KĀVĪĀN. Encyclopedia Iranica. 1st Edition. 2007
 Ксенофонт, Анабасис. Кинга I, Глава X.
 Луконин В. Г. Парфянская и сасанидская администрация // Древний и раннесредневековый Иран. М.: «Наука», 1987. 295 стр.
 Arrian. Parthica, fr. −1 — Syncellus,
 Дьяконов И. М., Лившиц В. А. Документы из Нисы I в. до н. э. (предварительные итоги работы). М., 1960. (XXV Международный конгресс востоковедов).
 Kaveh Farrokh, Angus McBride. Sassanian Elite Cavalry AD 224—642. 1st Edition. Osprey Publishing, 2005. 64 p. ISBN 1-84176-713-1, ISBN 978-1-84176-713-0
 Shahbazi A. Sh. Parthian Army

См. также 
 Герб Ирана
 Паниранские цвета
 Флаг Таджикистана
 Штандарт Президента Республики Таджикистан

Ссылки 
 Цвета и построение флага Ирана

Иран
Государственные символы Ирана
Флаги-триколоры
Флаги с изображением полумесяца